Argentina
 Monumento a Garibaldi a Buenos Aires

Francia
 Monumento a Garibaldi a Nizza

Italia
 Monumento a Garibaldi di Bologna
 Monumento a Garibaldi di Brescia
 Monumento a Garibaldi di Carrara
 Monumento a Garibaldi di Catania
 Monumento a Garibaldi di Chiavari
 Monumento a Garibaldi di Civitavecchia
 Monumento a Garibaldi di Ferrara
 Monumento a Garibaldi di Firenze
 Monumento a Garibaldi di Genova
 Monumento a Garibaldi di La Spezia
 Monumento a Garibaldi di Lecco
 Monumento a Garibaldi di Lendinara
 Monumento a Garibaldi di Livorno
 Monumento a Garibaldi di Loreto
 Monumento a Garibaldi di Lucca
 Monumento a Garibaldi di Mantova
 Monumento a Garibaldi di Milano
 Monumento a Garibaldi di Monza
 Monumento a Garibaldi di Napoli
Monumento a Garibaldi di Padova
Monumento a Garibaldi di Palermo
Monumento a Garibaldi di Parma
 Monumento a Garibaldi di Piacenza
 Monumento a Garibaldi di Pisa
 Monumento a Garibaldi di Pistoia
 Monumento a Giuseppe Garibaldi di Prato
 Monumento a Garibaldi di Ravenna
 Monumento a Garibaldi di Reggio Calabria
 Monumento a Garibaldi al Gianicolo di Roma
 Monumento a Garibaldi di Rovigo
 Monumento a Garibaldi di Sanremo
 Monumento a Garibaldi di Savona
 Monumento a Garibaldi a Siena
 Monumento a Garibaldi di Talamone
 Monumento a Garibaldi di Torino
 Monumento a Garibaldi di Trapani
 Monumento a Garibaldi di Udine
 Monumento a Garibaldi di Venezia
 Monumento a Garibaldi di Vicenza
  Monumento a Garibaldi di Todi

Russia
 Monumento a Giuseppe Garibaldi a Taganrog

Stati Uniti d'America
 Monumento a Giuseppe Garibaldi a New York

Pagine correlate 
 Monumento equestre a Giuseppe Garibaldi